Csehország
 Hvozdnice, település a Hradec Králové-i járásban
 Hvozdnice, település a Nyugat-prágai járásban